Otisville es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos;

  Otisville (Míchigan).
  Otisville (Nueva York).